Flowers, a The Rolling Stones albuma
 Flowers, az Ace of Base albuma (1998)